Кохиста́нцы (кохистани) — общее название группы мелких родственных племён, коренного населения исторической области Кохистан (север Северо-Западной Пограничной провинции на севере Пакистана). Общая численность около 350 тыс. чел. (оценка кон. XX в.). Говорят на кохистанских языках, входящих в восточную группу дардских языков, распространены также языки урду, пушту, шина и др.

Включают группы:
 калами (башкарик, гаври) — 40 тыс. чел., север округов Дир и Сват)
 торвали — 60 тыс. чел., центр округа Сват
 индские кохистанцы — 220 тыс. чел., запад округа Кохистан, говорят на языке майян
 батери — 30 тыс. чел., юг округа Кохистан
 чилиссо — около 2 тыс. чел., округ Кохистан
 габаро (говро) — 0,2 тыс. чел., округ Кохистан

По религии — мусульмане-сунниты, бытуют и элементы домусульманских верований. Основное занятие — скотоводство. Хозяйство в значительной мере имеет натуральный характер. Сохраняется родовая организация.

Литература 
 
 Народы Южной Азии, М., 1963;
 Коган, А. И. Дардские языки: Генетическая характеристика. М.: Восточная литература РАН, 2005. ISBN 5-02-018460-8
 Barth F., Indus and Swat Kohistan. An ethnographic survey, Oslo, 1956.
 Rensch, Calvin R., Sandra J. Decker, and Daniel G. Hallberg. Languages of Kohistan. Sociolinguistic Survey of Northern Pakistan, 1. Islamabad: National Institute of Pakistan Studies, Quaid-i-Azam University and Summer Institute of Linguistics, 1992. xxi, 263 p.

Народы Пакистана
Дардские народы